Бони (вабони, валангуло) — народ группы кушитов. Населяет приграничные территории республик Кении и Сомали. Общая численность составляет 9 тыс. 200 человек, из них 9 тыс. проживают в Кении (по данным на 2010 год). Бони — потомки древнего бушменоидного населения Восточной Африки (Калиновская, 1999: стр. 105).

Занятия 

Бони традиционно являются охотниками-собирателями. Охотятся с помощью копий, палиц, отравленных стрел, занимаются рыболовством. В результате взаимодействия с другими племенами освоили скотоводство. Широкое распространение имеют такие ремесла как плетение, обработка шкур и выделка кож для изготовления одежды и кровли для жилищ. (Бромлей, 1988: стр. 109).

Общество и образ жизни 

Живут племенами в поселениях рассеянной планировки. Семьи преимущественно патрилокальны. Традиционное жилище представляет собой переносной куполообразный шалаш. Традиционная одежда — набедренные повязки или короткие юбки из растительных волокон. Пища как правило разнообразна, включает в себя рыбу, варёное мясо, лепешки (Андрианов, 1964: стр. 200).

Культура и религия 

Бони являются последователями традиционных верований. Широко распространен культ предков, сил природы, тотемизм. Основополагающее место в культуре занимает фольклор — сказки, мифы (Калиновская, 1999: стр. 105).

Примечания

Литература 
 Андрианов Б. В. Население Африки. М.: Наука, 1964, стр. 200
 Африка: энциклопедический справочник / Глав. ред. А. А. Громыко. М.: Советская энциклопедия, 1986, стр. 34 — 35
 Бромлей Ю. В. // Народы мира: историко-этнографический справочник / Глав. ред. С. А. Арутюнов. М.: Советская энциклопедия, 1988, стр. 109
 Калиновская К. П. Бони // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999, стр. 105
 Bernd Heine: The Sam Languages. A History of Rendille, Boni and Somali. In: Afroasiatic Linguistics 6(2). 1 — 92, 1978.

Ссылки 
 Бони на Ethnologue: Languages of the World'', 15th edition. SIL International.
 Бони

Народы Африки
Народы Кении